Кли́нт И́ствуд ():
 Иствуд, Клинт — американский киноактёр и режиссёр;
 Clint Eastwood (песня) — песня группы Gorillaz.